Гёйчайский район (, до 11.08.1991 года - Геокчайский район) — административная единица в центре Азербайджана. Административный центр - город Гёйчай.

География 
Район находится в центральной части Азербайджанской Республики, на севере Ширванской равнины, у подножия гор Большого Кавказа. Протянувшись с севера на юг на 25 км., с востока на запад на 40 км., охватывает площадь 736 квадратных километров. Делится на 2 геологические части — горная и низменная. К горной части относится хребет Bozdag Qara Maryam (Боздаг Гарамарьям), к низменной — оставшаяся территория. 

Геологическая структура территории относится к третьему периоду Кайнозойской эры, низменная территория относится к четвёртому периоду этой эры. Некоторые области территории покрыты современными отложениями. Всю поверхность территории района покрывают глина, глинистые земли, пески, толщиной 10-15 см. 

Климат относится к типу сухих умеренно-теплых полупустынь и сухих субтропиков. Характеризуется слабой влажностью, умеренной зимой и сухим-жарким летом. Среднегодовое количество осадков в год 400—600 мм.

По территории района проходят река Гёйчай и канал Юхары Ширван. Среди растительного покрова широкое место занимают луговые формы. В горной части имеются заросли кустарников. Животный мир не очень богат.

Климат 
Географическое положение региона повлияло на климат района, так как его территория расположена в полупустынных и горных районах. В связи с вышеперечисленными географическими условиями климат имеет своеобразную характеристику. Преобладает мягкий жаркий полузасушливый и сухой субтропический климат. Этот тип климата характеризуется мягкой и влажной зимой и сухим и теплым летом. В Гёйчайском районе климат можно разделить на 2 категории. Первая включает в себя территории, расположенные в южной части Гёйчайского района, вторая - климат деревень, расположенных у подножия Большого Кавказа. Из-за умеренных и влажных условий воздуха в северных предгорьях (горная часть), а также в восточной, более теплой части, регион обладает огромным потенциалом для сельского хозяйства. Остальная часть региона холодная зимой и жаркая летом, что требует использования орошения.

Гидрография 
Речная сеть Гёйчайского региона протекает от Большого Кавказа до Кура-Аразской низменности. Внутренние воды входят в гидрологический бассейн Ширванской области. Реки питаются снегом, дождем и грунтовыми водами. Основной рекой в районе является река Гёйчай, которая относится к бассейну южных склонов гор Большого Кавказа, а также Кура. Она считается транзитной рекой на Ширванской равнине. Общая протяженность реки Гейчай составляет 115 км., площадь водосбора - 1 770 км2. Средний расход воды в реке составляет 12,5 м/с, максимальная скорость - 70 м/с. 

Река Гёйчай питается на 12% снегом, на 28% - осадками, на 60% - подземными водами. Среднегодовое потребление воды в реке составляет 12 м3/с, из которых 30-35% приходится на весну, 20-25% на лето, 18-22% на осень и 15-17% на зиму. Водохранилище Ноургышлаг, построенное в Габалинском районе, подает воду в реку летом, когда уменьшается ее сток. 

Вторая по протяжённости река - Арван. Арван вытекает из горы Арван, которая находится в 12 км. от города. Это часто вызывало наводнения весной в прошлом. Чтобы предотвратить это, между 1972 и 1980 годами была построена плотина, и направление вод реки изменилось в сторону реки Гейчай. Арван высыхает в жаркие месяцы года. 

Река Шилиан - еще одна река в регионе, являющаяся ответвлением реки Гейчай.

История 
По некоторым историческим сведениям, первыми жителями города являлись население Гараманского беглярбекства, переселявшееся из Турции в XV веке (село Гараман). В XVIII—XIX веках сюда эвакуировали пострадавших от землетрясения в Шемахе. В связи с этим начала расширяться жилая местность. 

В 1867 году в составе Бакинской Губернии был образован Геокчайский уезд. Поселок Геокчай в 1916 году получил статус города. В связи с районированием Азербайджанской ССР в 1930 году был создан Геокчайский район. 24 января 1939 года из 14 сельсоветов Геокчайского района был образован Уджарский район.

Экономика 
Экономика района базируется на отраслевом сельском хозяйстве, транспорте и связи. Общая стоимость товаров, произведенных различными предприятиями, организациями и частными лицами, действующими в области, на 2016 год составила около 248 331,0 тыс. манат. Доля промышленности в экономике составила 32 077,6 тыс. манат, или 12,9% от общего объёма. 

Выпуск продукции - 88 641,4 тыс. манат (35,7%) в сельском хозяйстве, 27 019,9 тыс. манат (10,9%) в строительстве, 4 719,9 тыс. манат (1,9%) в сфере транспорта, 805,2 тыс. манат (0,3%) в сфере связи, 95 067,0 тыс. манат (38,3%) - в сфере торговли и услуг. Гейчай также известен своей винодельческой промышленностью, которая начала быстро расти в 1970-х годах. 

В 1970-х и 1980-х годах были построены завод по переработке граната, хлопковый завод, завод по производству молока, хлебопекарный завод, заводы по переработке виноградной продукции. Развито выращивание зерновых, скотоводство, шелководство, плодоводство.

Промышленность 
Промышленность региона представлена в основном пищевой отраслью, неметаллическими минеральными продуктами, электроэнергией, газом. В 2016 году общий объем производства промышленными предприятиями региона, а также местными частными фирмами составил около 32 077,6 тыс. манат по фактическим ценам. Рост производства составил 26,9%. Доля промышленного производства составила 17% в государственном секторе и 83,0% в негосударственном секторе соответственно.

Сельское хозяйство 
Основными сельскохозяйственными продуктами являются зерно, фрукты, овощи, молочные продукты. Также выращиваются картофель, дыни, виноград. 

Фактическая стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составила 88 641,4 тыс. манат, из которых 43 553,2 тыс. манат пришлось на долю животноводства, 45 088,2 тыс. манат - плодоовощная продукция. За первое полугодие 2016 года в местных хозяйствах было произведено 37 067 тонн зерна, 548 тонн кукурузы, 1 871 тонны картофеля, 19 018 тонн овощей, 619 тонн дыни, 61 779 тонн фруктов и ягод, 502 тонны винограда. С целью увеличения доли сельского хозяйства в регионе были разбиты 42,34 гектар новых садов. В 2016 году в регион было поставлено 151 тонн хлопка. 

Поголовье скота на 1 января 2017 года было следующим: крупный рогатый скот (38 047), в том числе 19 566 коров и верблюдов, 57 019 овец и коз. 51,4% от общего поголовья скота составляли коровы и буйволы. 

В 2017 году в Гёйчайском районе засеяно 7 543 гектар пшеницы, 7 074 гектар ячменя (всего 14 617 гектар).

Транспорт 
В 2016 году было перевезено 893 тысячи тонн груза, 13 697 тысяч пассажиров. По сравнению с 2015 годом было перевезено на 25 тысяч тонн (или на 2,9%) больше грузов, на 514 тысяч человек (или на 3,9%) больше пассажиров.

Фестивали 
Основное событие города - Гёйчайский гранатовый фестиваль. Проводится ежегодно, начиная с 3 ноября 2006 года. Мероприятие включает в себя ярмарку и выставку азербайджанских фруктов, на которой представлены различные сорта гранатов, различные виды гранатовых продуктов, производимых на местных предприятиях. В рамках фестиваля неотъемлемой частью стало проведение парада, который включает в себя азербайджанские танцы и азербайджанскую музыку, соревнования, такие как Крупнейший гранат или Гранатовый конкурс. Фестиваль обычно проходит осенью, в основном в октябре.

Политическое устройство 
Главы исполнительной власти:
 Исмайлов, Назим Мехти оглы — до 7 июля 2006
 Агаев, Мубариз Алы оглы — 7 июля 2006 - 14 декабря 2007
 Мамедов, Мансур Гамза оглы — с 14 декабря 2007
 Адыгезалов, Бейбала Магомед-Солтан оглы

Административное устройство 
Гёкчайский район включает 41 муниципалитет: один город, 40 сёл, в том числе Быгыр, Гарамарьям, Карабаглар, Карабаккал, Караман, Караязы.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Исполнительная власть Гёйчайского района 

 
Появились в 1930 году в Азербайджане